Adam Banaś (politicus), Pools politicus (geboren in 1951)
Adam Banaś (voetballer), Pools voetballer (geboren in 1982)